Су́на () — промежуточная железнодорожная станция Октябрьской железной дороги на 441,9 км Мурманской железной дороги.

Общие сведения 
Станция расположена в одноимённой деревне Янишпольского сельского поселения Кондопожского района Республики Карелия. К станции примыкают два однопутных перегона: Суна — Заделье в чётном направлении и Суна — Лучевой в нечётном направлении. В 1,5 км от станции, находится посёлок Янишполе, расположенный на идущей параллельно путям железной дороги трассе «Кола».

История 
Станция существует с 1916 года с момента открытия Мурманской железной дороги. Здание вокзала, сохранившееся по сей день с тридцатипятипроцентным износом, было построено в 1918 году и с марта 2017 года выставлено на продажу. В период финской оккупации с 1941 по 1944 годы все станции и остановочные пункты Олонецкого перешейка получили финские наименования. Станция Суна получила названия Suunu и Sunu.

Пассажирское сообщение 
По состоянию на 2019 год по станции проходит ежедневно одна пара электропоездов сообщением Медвежья Гора — Петрозаводск-Пасс. — Медвежья Гора.

Примечания

Ссылки 
 Паспорт станции Суна на osm.sbin.ru
 Паспорт станции Суна на railwayz.info
 Паспорт станции Суна на сайте РЖД.
 Паспорт станции Суна на сайте об Октябрьской железной дороге.
 Железнодорожный справочник по России и СНГ: линия ПЕТРОЗАВОДСК-Пасс.- БЕЛОМОРСК.
 Тарифное руководство № 4. Книга 1 «Тарифные расстояния между станциями на участках железных дорог».
 Тарифное руководство № 4. Книга 2 «Часть 2. Алфавитный список пассажирских остановочных пунктов и платформ».

Станции Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Петрозаводского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Карелии
Железнодорожные станции, открытые в 1916 году
Железнодорожные станции по алфавиту